Столовая гора может означать:

 Столовая гора — гора с усечённой, плоской вершиной.
 Столовая (гора) — гора в Южно-Африканской Республике, символ Кейптауна.
 Столовая (гора, Кавказ) — гора на Северном Кавказе.
 Столовая Гора — тусклое приполярное созвездие южного полушария неба.

См. также